Az 537-es jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Szolnok, autóbusz-állomás, illetve Jászkarajenő, művelődési ház között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2443-as járat 2016. december 11-étől 537-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

|-
! colspan=2|Sorszám (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||28||35
|align=left|
|-
|colspan=2|1|| Cegléd, Gimnázium utca||27||34
|align=left|
|-
|colspan=2|2|| Cegléd, posta||26||33
|align=left|
|-
|colspan=2|3|| Cegléd, Béke tér||25||32
|align=left|
|-
|colspan=2|4|| Cegléd, kórház||24||31
|align=left|
|-
|colspan=2|5|| Cegléd, Bede||23||30
|align=left|
|-
|colspan=2|6|| ||22||29
|align=left|
|-
|colspan=2|7|| Cegléd, Dózsa György laktanya||21||28
|align=left|
|-
|colspan=2|8|| Fertályos kaszálók||20||27
|align=left|
|-
|colspan=2|9|| Ceglédi kiserdő||19||26
|align=left|
|-
|colspan=2|10|| Nyilas||18||25
|align=left|
|-
|colspan=2|11|| Patonai tanya||17||24
|align=left|
|-
|colspan=2|12|| Besnyő||16||23
|align=left|
|-
|colspan=2|13|| Törtel, benzinkút bejárati út||15||22
|align=left|
|-
|colspan=2|14|| Törtel, Kőrösi út||14||21
|align=left|
|-
|colspan=2|15|| Törtel, orvosi rendelő||13||20
|align=left|
|-
|colspan=2|16|| Törtel, községháza||12||19
|align=left|
|-
|colspan=2|17|| Törtel, tetétleni elágazás||11||18
|align=left|
|-
|colspan=2|18|| Törtel, óvoda||10||17
|align=left|
|-
|colspan=2|19|| Mankós dűlő||9||16
|align=left|
|-
|colspan=2|20|| Vízjárási iskola||8||15
|align=left|
|-
|colspan=2|21|| Gubás||7||14
|align=left|
|-
|colspan=2|22|| Kőröstetétlen, tejüzem||6||13
|align=left|
|-
|colspan=2|23|| Kőröstetétlen, autóbusz-forduló||5||12
|align=left|
|-
|23||∫|| Kőröstetétlen, Halász utca||∫||11
|align=left|
|-
|24||∫|| Állati Fehérjefeldolgozó||∫||10
|align=left|
|-
|25||∫|| Szolnok, Vegyiművek lakótelep||∫||9
|align=left|
|-
|26||∫|| Szolnok, McHale Hungária Kft.||∫||8
|align=left|
|-
|27||∫|| Szolnok, Cukorgyári lakótelep||∫||7
|align=left|
|-
|28||∫|| Szolnok, Megyei kórház||∫||6
|align=left|
|-
|29||∫|| Szolnok, Logisztikai Park||∫||5
|align=left|
|-
|30||∫|| Szolnok, temető||∫||4
|align=left|
|-
|31||∫|| Szolnok, Bajcsy-Zsilinszky út||∫||3
|align=left|
|-
|32||∫|| Szolnok, Jubileum tér||∫||2
|align=left|
|-
|33||∫|| Szolnok, Interspar||∫||1
|align=left|
|-
|34||∫|| Szolnok, autóbusz-állomásvégállomás||∫||0
|align=left|
|-
|∫||24|| Polyák tanya||4||∫
|align=left|
|-
|∫||25|| Markovics tanya||3||∫
|align=left|
|-
|∫||26|| Liptai major||2||∫
|align=left|
|-
|∫||27|| Jászkarajenő, TÜZÉP telep||1||∫
|align=left|
|-
|∫||28|| Jászkarajenő, művelődési házvégállomás||0||∫
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Szolnok autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak